Hospitalskirken er navnet på flere danske kirker:
 Hospitalskirken (Horsens Kommune) – en kirke i Klostersogn i Horsens Kommune
 Hospitalskirken (Aarhus Kommune) – en kirke i Risskov Sogn i Århus Kommune

 Se også
 Frederiksberg Hospitalskirke – en kirke ved Frederiksberg Hospital i Godthaabs Sogn i Københavns Kommune
 Hertug Hans Hospitalskirke – en kirke i Haderslev Vor Frue Domsogn i Haderslev Kommune
 Rigshospitalets Kirke – en kirkesal på Rigshospitalet og i Sankt Johannes Sogn i Københavns Kommune
 Sankt Hans Hospitalskirke – en kirke ved Sankt Hans Hospital i Sankt Jørgensbjerg Sogn i Roskilde Kommune
 Maria Magdalene Kirken – en kirke ved Hvidovre Hospital i Hvidovre Sogn i Hvidovre Kommune